

Géographie 
 Cheb est le nom tchèque de la ville d'Egra.
 District de Cheb, une subdivision de la région de Karlovy Vary, en République tchèque.

Cinéma 
 Cheb : Un film de Rachid Bouchareb sorti en France en 1991.

Autres 
 Certains musiciens et chanteurs de raï font précéder leur nom de scène du mot Cheb (« jeune ») :
 Cheb Abdou (1970-) ;
 Cheb Akil (1974-2013) ;
 Cheb Anouar (1974-) ;
 Cheb Aziz (1968-1996) ;
 Cheb Azzeddine (1975-2019) ;
 Cheb Bilal (1966-) ;
 Cheb Hasni (1968-1994) ;
 Cheb Kader (1966-) ;
 Cheb Khaled (1960-) ;
 Cheb Mami (1966-) ;
 Cheb Najim (1985-) ;
 Cheb Rabah (1962-) ;
 Cheb Redouane (1970-) ;
 Cheb Sahraoui (1961-) ;
 Cheb Yazid (1970-).